Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Hazel Redick-Smith e Julia Wipplinger 7-5, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1952